Rock Italiano é um álbum de estúdio lançado pelo cantor e compositor italiano Dick Danello. O álbum foi gravado em Milão e Florença e finalizado no Estúdio Mosh, em São Paulo. Os arranjos foram feitos pelo maestro Maurizio Bazzi.

Músicos Convidados 
 Baialuna
 Valter Siviotti
 Francesco Puglisi
 Pier Michelatti

Música da Itália
Álbuns de músicos da Itália